Der Begriff Eukrit steht für:

 einen Meteoritentyp, siehe Achondrit#HED-Gruppe
 veraltet einen anorthitreichen Gabbro